Puntero tiene diferentes acepciones según el contexto:

 Puntero: un objeto alargado que se utiliza para señalar un punto o región.
 Puntero láser: láser pequeño que proyecta un haz de luz sobre un determinado objeto.
 Puntero, en informática, un tipo de dato que corresponde a una dirección de memoria que a su vez referencia a un dato.
 Puntero o cursor, rastro electrónico que aparece en el monitor de la computadora y que obedece a los movimientos del mouse.
 Puntero político, en Argentina, dícese de los caudillos de los barrios populares, que usualmente funcionan como apéndice del Estado en cuanto al poder territorial y el clientelismo político.
 Puntero de cantero, herramienta manual metálica utilizada en trabajos de canteria.
 Justicialista (automóvil): el Puntero fue una adaptación del automóvil Justicialista fabricado en Argentina por IAME luego del golpe de Estado de 1955.
 El puntero: serie de televisión argentina, protagonizada por Julio Chávez.